Flammer ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Flammer (* 1938), Schweizer Fotograf
 August Flammer (* 1938), Schweizer Entwicklungspsychologe
 Dominik Flammer (* 1966), Schweizer Ökonom, Foodscout und Autor
 Ernst Helmuth Flammer (* 1949), Komponist
 Ernst Wilhelm Flammer (1872–1940), Seifenproduzent aus Heilbronn
 Helmuth Flammer (1911–1980), deutscher Chemiker und Präsident der Synode der evangelischen Landeskirche Württemberg, Sohn von Ernst Wilhelm Flammer
 Josef Flammer (* 1948), Schweizer Augenarzt
 Thomas Flammer (* 1975), deutscher römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Flammer-Syndrom